Hasau ist der Familienname folgender Personen:
 Aljaksandr Hasau (* 1946), sowjetischer Sportschütze

Hasau steht für folgende geographischen Objekte:
 Hasau, deutscher Name von Užava, Ort in Lettland